Decameron
 Decameron, angol folk- és progresszív rock együttes (1968–1976)
 Decameron, az Epidemic együttes 1992-es albuma
Dekameron
 Dekameron, Giovanni Boccaccio műve
 Dekameron, 1971-ben bemutatott olasz–francia–nyugatnémet film
 Dekameron sorozat, az Európa Könyvkiadó tematikus irodalmi válogatása